

Patronymes 

Iris Raquin, née en 1933, est une artiste peintre française.
Caroline Raquin, née en 1972, est une sage-femme et une syndicaliste française.
Jean Raquin, né en 1935, est un homme politique français.
Philippe Raquin des Gouttes, né vers 1580, est un officier de marine français, lieutenant général des armées navales et prieur de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
René Villars de la Brosse-Raquin, né vers 1704, est un officier de marine français, membre de l'Académie de marine et commandeur de l'Ordre de Saint-Louis.

Toponymes 
Château de la Brosse-Raquin, château fort situé dans le département de l'Allier.

Culture